HMG est un sigle qui peut désigner :
 Her/His Majesty's Government (en français, Gouvernement de Sa Majesté), le gouvernement central du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;
 , une revue scientifique bimensuelle à comité de lecture, publiée par The Oxford University Press.

Voir aussi 
 HMG-CoA réductase, une oxydoréductase intervenant dans la voie du mévalonate, dont elle régule l'intensité